Sugihan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sugihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 111,20), 
 Desa Sugihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,87, long 111,14), 
 Desa Sugihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,13, long 110,88), 
 Desa Sugihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,85, long 111,12), 
 Desa Sugihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,89, long 111,67), 
 Desa Sugihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,84, long 111,95), 
 Desa Sugihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,91, long 112,33), 

Robotskapade Indonesienförgreningar